Puig de l'Home Mort: muntanya del límit dels termes comunals d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes, de l'Alta Cerdanya, de Formiguera, de la comarca del Capcir, tots dos de la Catalunya del Nord, i d'Orlun, de la comarca occitana del País de Foix
 Puig de l'Home Mort: muntanya del límit dels termes comunals de Planès i de Sant Pere dels Forcats, de la comarca del Conflent, a la Catalunya del Nord